A Liga Brasileira de Kung Fu é uma entidade regulamentadora de artes marciais chinesas no Brasil.

Filiada a World Kung Fu League - WKFL, foi idealizada e fundada em 8 de fevereiro de 2009.

Ligações externas
Site oficial da LBKF

Organizações de kung fu